Figlie di Sant'Anna – istituto religioso femminile
 Financial Services Authority – ente britannico di ambito finanziario
 Food Standards Agency – ente britannico di ambito sanitario
 Formula Super A – massima categoria di karting del passato
 FSA – acronimo inglese per dell'esercito siriano libero